Maybelline puede referirse a:

 Maybelline, compañía de cosmética de L'Oréal.
 «Maybellene», canción del compositor, cantante y guitarrista de rock and roll Chuck Berry.